Томарес Федченко (Tomares fedtschenkoi) — дневная бабочка из семейства голубянок, обитающая на юге Туркмении, Узбекистане, Киргизии, юге Казахстана и Таджикистане.

Открытие и этимология названия 
Вид описан на основании сборов из окрестностей Самарканда, выполненных Алексеем Павловичем Федченко — русским учёным, биологом, географом и путешественником, исследователем Средней Азии, в первую очередь Памира. Данные сборы были описанные позже русским энтомологом Николаем Григорьевичем Ершовым, который и присвоил видовое название новому открытому виду бабочек в честь Алексея Павловича Федченко.

Описание 

Размах крыльев 30—33 мм. Развивается в одном поколении в год. Лет в апреле — мае. Самки откладывают яйца на соцветия астрагалов, которые являются кормовыми растениями гусениц.

Литература 
 Zhdanko, A.B. in Tuzov, V. K. (ed.), 2000. Guide to the Butterflies of Russia and adjacent territories; Volume 2; Libytheidae, Danaidae, Nymphalidae, Riodinidae, Lycaenidae. Pensoft, Sofia

Примечания 

Хвостатки
Животные, описанные в 1874 году
Насекомые Азии
Таксоны насекомых, названные в честь людей